Об'єкт 490А "Бунтар" — це радянський експериментальний основний бойовий танк, розроблений у період за 1981-82 роки. Було створено всього два екземпляри, жоден з яких не міг стріляти через брак часу. Жоден із тестових зразків не був закінчений перед згортанням програми.

Розробка 
Об'єкт 490А був створений як альтернатива більш ранньому об'єкту 490. Проект пропонував розміщення в танку ще одного члена екіпажу та зовнішнього монтування гармати. Найбільш значними відмінностями об'єкта 490А були повністю перебудована башта та невеликі зміни у ходовій частині. Проект було скасовано наприкінці 1984р. у світлі почала нову програму розробки об'єкта 477. Танк вважається таким, що випередив свій час через використання великої кількості передових технологій, залучених для перемоги в конкурсі перспективних озброєнь.

Броня 
Броня танка складалася з одного шару сталі та композитної броні з п'яти шарів сталі, розділеної чотирма шарами кераміки. Броня даху була надзвичайно високою як на корпусі, так і на башті, що було покликане захистити танк від навісного артилерійського вогню. Праворуч від водія був розташований бензобак, який виступав як додатковий броньовий захист.

Динамічну захист (ймовірно, контакт-5) пропонувалося розташувати зі сторін та спереду корпусу, але виробництво зразків було скасовано до того, як дійшло до цієї стадії.

Озброєння 
Танк повинен був мати Система управління вогнем під назвою "Аргус", що складалася з головного комп'ютера, з'єднаного з радаром, пристроєм ТВП і телекамерами.

Творці бойової машини, А.А Баженов і Шомін, сперечалися про калібр гармати для заміни планованої раніше 125 міліметрової гладкоствольної 2А66М. Спочатку пропонувалося зупинитися на 130мм, але надалі замість неї використовувалася важча 152мм 2А73.

Розміщена зброя була не всередині, а зовні броньованої башти, що зменшувало силует танка.

Рухливість 
Як тимчасовий захід пропонувався двигун 5ТДФ, що виготовлявся заводом ім. Малишева. Згодом його пропонувалося замінити на шестициліндровий дизельний двигун КМДВ 6ТД-3 в 1500 кінських сил, який, у поєднанні з гідравлічною трансмісією та гусеницями шириною 580мм, забезпечував танку пристойну для його ваги рухливість. Танк, таким чином, досягав відношення кінських сил на тонну в 31лс/т, що дозволяло йому пересуватися зі швидкістю 75км/год дорогою та 55км/год на пересіченій місцевості.

Див. також 
 Об'єкт 490

Примітки

Посилання 
 Об’єкт 490 "Бунтар" - між майбутнім та реальністю: українські танки нового покоління
 Об’єкт 490 "Бунтар" дві версії одного перспективного танка
 Об'єкт 490А з 152 мм гарматою, ОКР «Боксер»
 Основний бойовий танк Об'єкт 490А

Дослідні танки і прототипи
Танки СРСР